National Oil Corporation é uma companhia petrolífera estatal sediada em Tripoli, Líbia.

História 
A companhia foi estabelecida em 1970 com a nacionalização das empresas líbias.

Subsidiarias 
Zawia Refining
RASCO
Brega
Agoco
Sirte Oil Co.
Jowfe Oil Technology
National Drilling Co.
North Africa Geophysical Exploration Company
National Oil Fields and Catering Company
Waha Oil Co.

Ver também 
 Lista de companhias petrolíferas
 Economia da Líbia

Bibliografia e fontes 
Energy Information Administration (2007) Libya: Country Analysis Brief
World Bank (2006), Libyan Arab Jamahiriya: Economic Report, Social & Economic Development Group: MENA Region
P. Mobbs (2002) Mineral Industry of Libya
P. Mobbs (2000) Mineral Industry of Libya
Thomas S. Ahlbrandt (2001) Sirte Basin Province: Sirte-Zelten Total Petroleum System U.S. Geological Survey
National Authority for Information and Statistics, Socialist People’s Libyan Arab Jamahiriya.
Pilat D. (2000), Innovation and Productivity in Services - State of the Art, Organization for Economic Cooperation and Development, Directorate for Science, Technology, and Industry

Ligações externas

Empresas da Líbia